De Europa Cup 2016 was de 31e editie van dit internationale zaalkorfbaltoernooi. Voor deze editie is het deelnemersveld weer teruggebracht naar 12 teams.
Vlak voor aanvang van het toernooi trok de Russische ploeg State University  HSS zich terug. Om het deelnemersveld intact te laten werd deze ploeg vervangen door het Hongaarse SZAC Budapest, waardoor er in deze editie twee teams uit Hongarije deelnamen.

Deelnemers

Poulefase

Finales

Eindklassement

Korfbal in 2016
Europa Cup Korfbal
Korfbal
Sportevenement in Boedapest